Солові́й — українське прізвище. Відомі носії:

 Соловій Віктор Сильвестрович — громадсько-політичний і церковний діяч, архієпископ УАПЦ.
 Соловій Володимир — громадсько-політичний діяч.
 Соловій Мелетій — священик, василіянин.
 Соловій Микола Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Соловій Сергій — український музикант, трубач гурту «Козак Систем».
 Соловій Христина Іванівна — молода українська співачка, виконавиця українських народних, зокрема й лемківських, пісень в сучасній обробці та власних композицій.
 Соловій Юрій — український маляр і письменник-есеїст.

Примітки 

Українські прізвища